Selenitza kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Selenicë (kommunhuvudort i Albanien), Vlorë prefektur, Rrethi i Vlorës,

Österrike 

 Selenitza (berg), 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar